Arnoldsdorf ist die ehemalige deutsche Bezeichnung für die Gemeinden
 Arnoldsdorf, alte Bezeichnung für Aigen (Gemeinde Hernstein) in der Gemeinde Hernstein, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Arnolec in Tschechien 
 Jarantowice (Powiat Wąbrzeski), Westpreußen, Polen 
 Jarnołtówek in Oberschlesien, Polen 
 Miłków (Podgórzyn) in  Niederschlesien, Polen